Лашково — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Лашково — деревня в Сокольском районе.

Ленинградская область 
 Лашково — деревня в Подпорожском районе.

Новгородская область 
 Лашково — деревня в Демянском районе.

Псковская область 
 Лашково — деревня в Бежаницком районе.
 Лашково — деревня в Невельском районе.
 Лашково — деревня в Новосокольническом районе.
 Лашково — деревня в Порховском районе (Туготинская волость).
 Лашково — деревня в Порховском районе (Славковская волость).
 Лашково — деревня в Пустошкинском районе.